Александр Штиглиц: Штиглиц, Александр Людвигович (1814—1884) — российский банкир и финансист, промышленник, меценат.
 Штиглиц, Александр Николаевич (1852—?) — русский юрист-международник, магистр права.